Kana eller Kána kan syfta på:

 Rutschkana – ett glatt sluttande plan där föremål (barn, uttrar, paket) kan glida ner
 Kana (skriftsystem) – en beteckning för ett japanskt skriftsystem
 Kana (manga) – en shounen-manga av Naoya Sagara
 Kana (djur) – ett släkte av insekter
 KANA-BOON – en japansk rockgrupp som grundades 2008 i Osaka

Personer
 André Kana-Biyik (1965–),  en kameruansk före detta fotbollsspelare
 Kana Tsugihara (1984–), en japansk gravuremodell och skådespelerska
 Kana Ueda (1980–), en japansk röstskådespelare
 Kana (musiker) (1982–), en japansk sångerska

Geografi

Centralafrikanska republiken 

 Kana (vattendrag i Centralafrikanska republiken, lat 6,52, long 16,44), 
 Kana (vattendrag i Centralafrikanska republiken, lat 6,27, long 17,47), 
 Kana (vattendrag i Centralafrikanska republiken, lat 5,58, long 17,77), 
 Kana (vattendrag i Centralafrikanska republiken, lat 5,56, long 15,57),

Grönland 

 Kánâ, udde, Qaasuitsup,

Island 

 Kána, ö, Austurland,